Бьёрн Ну́рдквист (; 6 октября 1942, Халльсберг, Швеция) — шведский футболист, центральный защитник. Участник трёх чемпионатов мира, 1970, 1974 и 1978 годов. Лучший футболист Швеции 1968 года. Некоторое время удерживал мировой рекорд по количеству матчей, проведённых за национальную сборную.

Карьера

Клубная

В сборной 
В сборной Швеции Бьёрн Нурдквист дебютировал 4 мая 1963 года, в отборочном матче к Олимпийским играм 1964 года со сборной Венгрии, завершившимся со счётом 0:4. Нурдквист принимал участие в трёх чемпионатах мира 1970, 1974 и 1978 годов, проведя на них в общей сложности 10 матчей. Своё последнее выступление за сборную Нурдквист провёл в отборочном матче чемпионата Европы 1980 года со сборной Чехословакии 4 октября 1978 года, тот матч завершился поражением шведов со счётом 1:3. Всего же за сборную Швеции Бьёрн Нурдквист провёл 115 матчей, благодаря этому показателю Нурдквист долгое время являлся обладателем мирового рекорда по количеству игр за национальную сборную.

Итого: 115 матчей; 53 победы, 25 ничьих, 37 поражений.

Достижения

Командные 
  Сборная Швеции
 Победитель Северного чемпионата (4): 1963, 1967, 1971, 1977

  «Норрчёпинг»
 Чемпион Швеции (2): 1962, 1963
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (2): 1961, 1966
 Бронзовый призёр чемпионата Швеции (2): 1968, 1971
 Обладатель Кубка Швеции: 1969
 Финалист Кубка Швеции: 1967

  «ПСВ»
 Чемпион Нидерландов: 1975
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1974

  «Гётеборг»
 Бронзовый призёр чемпионата Швеции: 1978

Личные 
 Футболист года в Швеции: 1968

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Швеции на сайте passagen.se
 Статистика на сайте vi.nl
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Миннесота Кикс»
Игроки ФК «Эргрюте»
Игроки ФК «Ландскруна»